Les Planes d'Hostoles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Les Planes d'Hostoles (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Les Planes d'Hostoles (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar